Cressier, commune suisse du canton de Fribourg
 Cressier, commune suisse du canton de Neuchâtel